Il singolare maschile dell'Apia International Sydney 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il campione uscente era Gilles Simon, che quest'anno ha preferito partecipare al Brisbane International.

Jarkko Nieminen ha sconfitto in finale Julien Benneteau per 6-2, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  John Isner (secondo turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Feliciano López (secondo turno)

  Viktor Troicki (secondo turno)
  Florian Mayer (ritirato per infortunio all'anca)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Radek Štěpánek (secondo turno)

Qualificati  

  Bobby Reynolds (quarti di finale)
  Jarkko Nieminen (campione)

  Michael Russell (primo turno)
  Denis Istomin (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2012
ATP World Tour 2012